De Montenegrijnse voetbalbeker 2016-2017 was de elfde editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden er 30 clubteams mee. De finale werd gespeeld op 31 mei 2017 in het Pod Goricomstadion in de hoofdstad Podgorica, waarmee Sutjeska won met 1-0 tegen Grbalj.

Eerste ronde

2e ronde

1e wedstrijd

2e wedstrijd

Kwartfinale

1e wedstrijd

2e wedstrijd

Halve finale

1e wedstrijd

2e wedstrijd

Finale 

Beker
Sportevenement in Montenegro